Kalevi Numminen, finski hokejist in hokejski trener, * 31. januar 1940, Tampere, Finska.

Numminen je vso kariero igral za klub Tappara Tampere v finski ligi. V sezonah 1958/59, 1960/61 in 1963/64 je s klubom osvojil naslov finskega državnega prvaka. Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je z reprezentanco osvojil sedmo in šesto mesto, ter sedmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger).

Kot trener je vodil klub Tappara Tampere med letoma 1970 in 1979 ter ga popeljal do treh naslovov finskega državnega prvaka, kot selektor finske reprezentance pa je deloval leta 1974 ter med letoma 1978 in 1982. Leta 1986 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih, leta 2011 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih. V klubu Tappara Tampere so upokojili njegov dres s številko 2.

Tudi njegova sinova Teemu in Teppo sta hokejista.

Statistika kariere

|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 58/59
|
| 18
| 6
| 4
| 10
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 60
|
| 6
| 5
| 1
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 60/61
|
| 18
| 4
| 4
| 8
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 63/64
|
| 18
| 3
| 4
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Finski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Tappara Tampere
Trenerji Tappara Tampere
selektorji finske hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami